LSD también puede referirse a:

LSD es una droga sintética formada por la dietilamida del ácido lisérgico.
Lucy in the Sky with Diamonds, canción de The Beatles.
Llamada selectiva digital, un sistema de radiocomunicación marítima.
Landing ship dock, buque anfibio dotado de dique interior inundable.
Left Spine Down, banda punk canadiense.
Love Sensuality Devotion: The Greatest Hits, álbum del proyecto musical Enigma.
Lake Shore Drive, autopista de Chicago, Estados Unidos.
LSD (videojuego), videojuego japonés de 1998.
£sd (librae (£), solidi y denarii), usada para designar a muchas divisas de Europa, sobre todo en las Islas británicas, el Imperio británico y países miembros del Commonwealth.
LSD (banda), banda conformado por Labrinth, Sia y Diplo